Аграте-Контурбия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.

Население составляет 1371 человек (2008 г.), плотность населения составляет 94 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 28010. Телефонный код — 0322.

Покровителем коммуны почитается святой Виктор Мавр, празднование в первое  воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.agrateconturbia.no.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики